Eckener ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Eckener (1870–1944), deutscher Maler und Grafiker
 Hugo Eckener (1868–1954), deutscher Luftschiffpionier
 Lotte Eckener (1906–1995), deutsche Fotografin und Verlegerin
Sophie Dorothea Eckener (1884–1975), deutsche Malerin, Grafikerin und Porträtmalerin

Sonstiges:
 Eckener Point, Landspitze an der Westküste des Grahamlands, Antarktika

Siehe auch:
 Eckner